Третий этап Кубка мира по биатлону 2011/12 прошёл в австрийском Хохфильцене с четверга 15 декабря по воскресенье 18 декабря 2011 года. Изначально этап должен был пройти во французском Анси, но в связи с отсутствием снега IBU принял решение перенести соревнования в Хохфильцен, где таким образом прошли второй и третий этап Кубка мира.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 15 декабря 2011 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 16 декабря 2011 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 17 декабря 2011 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 17 декабря 2011 года.

Смешанная эстафета 
Гонка прошла 18 декабря 2011 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после третьего этапа.

Примечания

Ссылки 
 3-й этап Кубка мира 2011/12 на сайте IBU

3-й этап